Див. також Дискографія Майкла Джексона (сингли)

Альбо́мна дискогра́фія американського співака Майкла Джексона складається з 10 студійних альбомів, 1 концертного альбому, 71 компіляцій, 6 міні-альбомів, 7 реміксових альбомів.

Альбоми

Студійні альбоми

Компіляції

Інші альбоми (ремікси, саундтреки тощо)

Концертні альбоми 
 One Night In Japan (2009)

Список компіляцій та інших альбомів, які не потрапили до чарту 

 A Collection of Michael Jackson's Oldies (1972)
 Portrait Of Michael Jackson / Portrait Of Jackson 5 (1973)
 Os Grandes Sucessos, Vol. 2 (1980)
 Motown Superstar Series, Vol. 7 (1980)
 Superstar (1980)
 Michael Jackson & The Jackson 5 (1983)
 Ain't No Sunshine (1984)
 The Great Love Songs of Michael Jackson (1984)
 Ben / Got to Be There (1986)
 Looking Back to Yesterday (1986)
 The Original Soul of Michael Jackson (1987)
 Rockin' Robin (1993)
 Michael Jackson Story (1996)
 Master Series (1997)
 Ghosts — Deluxe Collector Box Set (1997)
 Got to Be There / Forever, Michael (1999)
 Big Boy (1999)
 Early Classics (1999)
 Bad / Thriller (2000)
 Forever, Michael / Music & Me / Ben (2000)
 Love Songs (2002)
 Michael Jackson (2004)
 Visionary Remixes — EP (2006)
 The Silver Collection (2007)
 The Instrumental Hits of Michael Jackson (2007)
 Off the Wall / Invincible (2008)
 Worth It (2008)
 Celebrating 25 Years of Thriller (2008)
 The First Recordings (2009)
 Michael Jackson: The Remix Suite I (2009)
 Michael Jackson: The Remix Suite II (2009)
 Michael Jackson: The Remix Suite III (2009)
 Michael Jackson: The Remix Suite IV (2009)
 Pure Michael: Motown A Cappella (2009)
 The Early Years (2009)
 I Love MJ Forever (2010)
 The Very Best of Michael Jackson & the Jackson 5 / Diana Ross & the Supremes (2010)
 Dear Michael: The Motown Collection (2011)
 Mellow Michael Jackson — Never Can Say Goodbye (2011)
 7 CD Mega Bundle (????)

Примітки 

Джексон Майкл
Майкл Джексон